«МОЛ Фехервар» () — венгерский профессиональный футбольный клуб из города Секешфехервар. Основан в 1941 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Шоштои», вмещающей до 15 000 зрителей. В сезоне 1984/85 дошёл до финала второго по значимости клубного турнира Европы Кубка УЕФА, в котором уступил испанскому клубу «Реал Мадрид».

С 1995 по 2009 год периодически носил название «Фехервар». До 1 июля 2018 года носил название «Видеотон». 1 год назывался «МОЛ Види», а в 2019 году вернулся к названию «Фехервар».

Текущий состав

История 
«Фехервар» был основан в 1941 году как Székesfehérvári Vadásztölténygyár SK. После нескольких изменений названия, приняв имя «Видеотон», команда впервые играла в первом дивизионе в сезоне 1968 года, но вылетела. Их первый внутренний успех случился в сезоне 1975-76, когда они заняли 2-е место. Самый большой внутренний успех произошел в сезоне 2010-11, когда команда одержала победу в чемпионате. Позже «Фехервар» повторил успех, выиграв чемпионат в 2015 и 2018 годах

На международном уровне самым большим успехом был выход в финал Кубка УЕФА 1985 года, где они проиграли мадридскому «Реалу» 0-3. В том сезоне команда смогла победить ПСЖ во втором раунде и «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале. Несмотря на то, что с 2000 года "Фехервар" трижды становился чемпионом Венгрии, он ни разу не выходил в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Тем не менее, он достиг группового этапа Лиги Европы в 2012-13 и 2018-19 годах,но не сумел пройти дальше.

Достижения клуба

Национальные 
Чемпионат Венгрии
  Чемпион (3): 2010/11, 2014/15, 2017/18
  Серебряный призёр (8): 1975/76, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20
  Бронзовый призёр (4): 1983/84, 1984/85, 2005/06, 2020/21

Кубок Венгрии
  Обладатель (2): 2005/06, 2018/19
  Финалист (5): 1981/82, 2000/01, 2010/11, 2014/15, 2020/21

Кубок венгерской лиги
  Обладатель (4): , , 
  Финалист (2): , 

Суперкубок Венгрии
  Обладатель (2): , 
  Финалист (3): , , 

  Чемпион (1): 1999/00

Международные 
 Кубок УЕФА
  Финалист (1): 1984/85

Статистика выступлений с 2005 года

Выступления в еврокубках

Еврокубковая статистика 
Баланс игр в европейских клубных турнирах:

Известные футболисты 
Игроки, сыгравшие за «МОЛ Фехервар» 100 и более матчей, были лучшими бомбардирами турниров с участием клуба, а также принимали участие в крупных международных турнирах в составе сборных своих стран:

Известные тренеры 
  Имре Ковач
  Михай Лантош

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Венгрии

Секешфехервар